

Prénom 

 Arduin († 627) confesseur à Ceperano.
 Arduin , père d'Eudes  († 871), comte de Mâcon
 Ardouin (comte de Turin) dit le Glabre (940-976), marquis de Turin.

Nom de famille 

 Beaubrun Ardouin (1796-1865) historien et homme politique haïtien.
 Céligny Ardouin (1806-1849) homme politique et historien haïtien.
 Christian Ardouin (1952-), coureur cycliste français.
 Coriolan Ardouin (1812-1835) poète haïtien.
 Victor-Eugène Ardouin-Dumazet (1852-1940), journaliste français.
 Georges Ardouin, un sculpteur français du  siècle.
 Jacques Ardouin (1937-2002), acteur, metteur en scène et réalisateur français.
 Michel Ardouin (1943-2014), figure du banditisme parisien.
 Jean-Philippe Ardouin (1964-), homme politique français.
 Nicolas Ardouin (1978-) footballeur français.

Voir aussi